Eleanor Francis Helin (ur. 19 listopada 1932, zm. 25 stycznia 2009) – amerykańska astronomka. Utworzyła grupę Near Earth Asteroid Tracking poszukującą obiektów w kosmosie, których orbity przecinają orbitę Ziemi. Odkryła 904 planetoidy (515 samodzielnie oraz 389 wspólnie z innymi astronomami). Odkryła lub współodkryła kilkanaście komet, w tym okresowe 111P/Helin-Roman-Crockett, 117P/Helin-Roman-Alu, 132P/Helin-Roman-Alu, 151P/Helin i 152P/Helin-Lawrence. W 2002 przeszła na emeryturę.

Upamiętnienie 
Planetoida (3267) Glo została nazwana jej przezwiskiem, nazwa (2285) Ron Helin upamiętnia jej męża, a (2430) Bruce Helin – syna.

Odkryte planetoidy, daty odkryć i współodkrywcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1932
Zmarli w 2009